Соттві́ль-ле-Руа́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний захід від Парижа, 4 км на південь від Руана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13015 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28050,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Мерія муніципалітету Соттвіль-ле-Руан
 Соттвіль-ле-Руан на сайті французького Національного інституту географії
 Соттвіль-ле-Руан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соттвіль-ле-Руан на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Соттвіль-ле-Руан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморська Сена